David Casanovas (1997-), coureur cycliste espagnol ;
Francisco Casanovas (1899-1986), compositeur espagnol ;
Joan Casanovas (1890-1942), homme politique espagnol ;
Oscar Casanovas (1914-1997, boxeur argentin.

Voir aussi

Casasnovas